Esta é a divisão territorial administrativa do Estado de São Paulo vigente a partir do ano de 1997, incluindo a área territorial dos municípios.

O Estado de São Paulo possuía 625 municípios até 1996 e passou a contar com 645 municípios em 1 de janeiro de 1997, quando foram instalados os últimos 20 municípios criados pelas leis nº 8.550 de 30 de dezembro de 1993 e nº 9.330 de 27 de dezembro de 1995, alterando a lei nº 8.092 de 28 de fevereiro de 1964 que é a legislação base da divisão territorial administrativa do estado.Já a criação de distritos a partir da Constituição de 1988 passou a ser de competência dos municípios através de leis municipais, deixando de ser competência estadual. Por isso a data de criação a partir deste ano é a da inclusão na Divisão Territorial Brasileira feita pelo IBGE.

Area
1997